Francesco de Angelis bzw. Francesco De Angelis ist der Name folgender Personen:

* Francesco De Angelis (Politiker) (* 1959), italienischer Politiker
 Francesco de Angelis (Segler) (* 1960), italienischer Segler
 Francesco de Angelis (Archäologe) (* 1968), italienischer Archäologe